Алекс Теодор Каллиникос (; полное имя Alexander Theodore Callinicos; род. 24 июля 1950, Южная Родезия (ныне Зимбабве)) — британский троцкист, член Центрального комитета Социалистической рабочей партии, британской секции Международной социалистической тенденции.

Краткая биография 
Каллиникос получил степень бакалавра искусств и в 1979 году защитил диссертацию в Оксфорде. Занимал должность профессора политических наук в Университете Йорка, пока не был переведен в 2005 году на должность профессора европейских исследований в Королевский колледж (Лондон). Входит в редакцию журнала «International Socialism» и является британским корреспондентом журнала «Actuel Marx». Активно пишет в революционной и академической прессе.

В период Второй мировой войны его отец был активистом греческого сопротивления нацистской оккупации. Мать принадлежала к британскому аристократическому семейству Дальберг-Эктон. В 1977 году Алекс Каллиникос женился на Джоанне Сэддон, заканчивавшей докторантуру в Оксфорде.

Каллиникос был впервые вовлечен в революционное движение во время своей учёбы в оксфордском Баллиол-колледже. Тогда он начал писать для изданий британской организации «Международных социалистов» (предшественника СРП) в качестве аналитика студенческого движения. Вскоре в левом и академическом кругу он признается специалистом по Южной Африке и творчеству французского философа Луи Альтюссера. Блестящий публицист и оратор, в начале 1980-х Каллиникос избирается в Центральный комитет Социалистической рабочей партии. Являлся ответственным за международную работу СРП.

В сентябре 2000 года участвовал в контр-саммите в Праге, где в это время проходил саммит МВФ и Всемирного банка, а в июне 2001 года — в демонстрации против Большой Восьмерки в Генуе. Также он участвует в организации Европейских социальных форумов. Анализировал различные течения и перспективы антиглобализма/альтерглобализма в книге «Антикапиталистический манифест».

Помогает Жаку Биде и Стасису Кувелакису в работе над Современным марксистским словарем (Dictionnaire Marx Contemporain), является автором ряда статей для «New Left Review». 

Член жюри Дойчеровской мемориальной премии.

В сатирическом романе Тарика Али «Redemption» (1990) Каллиникос предстает в образе многословного интеллектуала «Алекса Манго».

Библиография 
 1976: Althusser’s Marxism (editor). London: Pluto Press. ISBN 0-904383-02-4
 1977: Southern Africa After Soweto (with John Rogers) (London: Pluto Press), ISBN 0-904383-42-3
 1981: Southern Africa After Zimbabwe (London: Pluto) ISBN 0-86104-336-7
 1982: Is There a Future for Marxism? (London: Macmillan). ISBN 0-333-28477-1
 1983: Marxism and Philosophy (Oxford Paperbacks) (Oxford: Clarendon). ISBN 0-19-876126-0
 1983: The Revolutionary Ideas Of Karl Marx (London: Bookmarks). ISBN 0-906224-09-8
 1985: South Africa: The Road to Revolution (Toronto: International Socialists). ISBN 0-905998-55-3
 1985: The great strike : the miners' strike of 1984-5 and its lessons (London: Socialist Worker) ISBN 0-905998-50-2
 1986: The Revolutionary Road to Socialism (London: Socialist Workers Party). ISBN 0-905998-53-7
 1987: The Changing Working Class: Essays on Class Structure Today (with Chris Harman) (London: Bookmarks) ISBN 0-906224-40-3
 1988: South Africa Between Reform and Revolution (London: Bookmarks). ISBN 0-906224-46-2
 1988: Making History: Agency, Structure, and Change in Social Theory (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press). ISBN 0-8014-2121-7
 1989: Marxist Theory (editor) (Oxford: Oxford University Press). ISBN 0-19-827294-4
 1990: Trotskyism (Minneapolis: University of Minnesota Press). ISBN 0-8166-1904-2
 1991: The Revenge of History: Marxism and the East European Revolutions ISBN 0-271-00767-2
 1991: Against Postmodernism: a Marxist critique (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-312-04224-8
 1992: Between Apartheid and Capitalism: Conversations with South African Socialists (editor) (London: Bookmarks). ISBN 0-906224-68-3
 1994: Marxism & The New Imperialism (London ; Chicago, Ill. : Bookmarks). ISBN 0-906224-81-0
 1995: Theories and Narratives (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-7456-1201-6
 1995: Race and Class (London: Bookmark Publications). ISBN 0-906224-83-7
 1995: Socialists in the Trade Unions (London: Bookmarks) ISBN 1-898876-01-0
 1999: Social Theory: Historical Introduction (New York: New York University Press). ISBN 0-8147-1593-1
 2000: Equality (Themes for the 21st Century S.) (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-7456-2324-7
 2002: Against The Third Way (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-7456-2674-2
 2003: An Anti-Capitalist Manifesto (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-7456-2903-2
 2003: New Mandarins of American Power: The Bush Administration’s Plans for the World (Cambridge: Polity Press). ISBN 0-7456-3274-2
 2006: The Resources of Critique (Cambridge: Polity). ISBN 0-7456-3160-6

Ссылки на русском 

 Книги 
 А. Каллиникос. Революционные идеи Карла Маркса (1983)
 А. Каллиникос. Троцкизм  (1990)
 А. Каллиникос. Антикапиталистический манифест

 Статьи 
 А. Каллиникос. «Новый средний класс» и социалисты  (1983)
 А. Каллиникос. Маркс: хит и миф  (1999)
 А. Каллиникос. Антикапиталистическое движение и революционные левые  (2001)
 А. Каллиникос. Великая стратегия Американской империи  (2002)
 А. Каллиникос. Альтернативы неолиберализму (2006)
 А. Каллиникос. Империализм и глобальная политическая экономика (2006)
 А. Каллиникос. Фрэнсис Фукуяма: конец дружбе с неоконсерваторами? (2006)
 А. Каллиникос. Почему концепция «двух государств» не является решением палестинского вопроса (2009)
 А. Каллиникос. Франция: кризис антикапиталистических левых (2012)

 Критика на «Антикапиталистический манифест» 
 Б. Ю. Кагарлицкий. Алекс Каллиникос. Антикапиталистический манифест  (2004)
 Руда Помаранч. Рецензия на книгу А. Каллиникоса «Антикапиталистический манифест» (2005)
 Марк Васильев. Дипломатичный манифест с марксистским обоснованием (2005)

 Публичные выступления 
Речь Алекса Каллиникоса на конференции Марксизм-2010

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала «International Socialism» 
 Сайт Социалистической рабочей партии 

Родившиеся в Хараре
Троцкисты Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Международная социалистическая тенденция
Теоретики марксизма